

Conflitti 
 Fronte orientale (1914-1918) – zona di operazioni belliche della prima guerra mondiale
 Fronte orientale (1941-1945) – zona di operazioni belliche della seconda guerra mondiale

Altro 
 Fronte Orientale (Sudan) – coalizione di gruppi ribelli indipendentisti sudanesi
 Fronte Orientale (Turchia) – fronte relativo alla guerra d'indipendenza turca